Vlădiceasca se poate referi la:
Vlădiceasca, Călărași
Vlădiceasca, Ilfov